

Cinema
 Monsieur Lecoq  – film muto del 1915

Letteratura
 Monsieur Lecoq – personaggio letterario ideato da Émile Gaboriau

Persone
 Jacques Lecoq (1921-1999) – attore teatrale, mimo e pedagogo francese
 Maurice Lecoq (1854-1925) – tiratore a segno francese
 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran (1838-1912) – chimico francese

Altro
 Scuola internazionale di teatro Jacques Lecoq – scuola di teatro fisico francese